Rust in Peace () — предметы творчества рок-группы «Megadeth»:

 Rust in Peace — четвёртый студийный альбом 1990 года
 Rust in Peace Live — концертный альбом 2010 года выпуска, посвящённый 20-летию оригинального альбома